Округ Клей () располагается в США, штате Теннесси. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 7861 человек. Получил своё наименование в честь американского политического и военного деятеля Генри Клея.

География 

По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 671 км², из которых 612 км² — суша, и 60 км², или 8,93 % — это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 7976 жителей в составе 3379 домашних хозяйств и 2 331 семей. Плотность населения составляет 13,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 3959 жилых строений, при плотности застройки около 6,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 96,75 %, афроамериканцы — 1,44 %, коренные американцы (индейцы) — 0,33 %, азиаты — 0,14 %, гавайцы — 0,11 %, представители других рас — 0,24 %, представители двух или более рас — 0,99 %. Испаноязычные составляли 1,35 % населения независимо от расы.

В составе 27,70 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 54,70 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары, проживающие вместе, 9,70 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 31,00 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 27,60 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 12,00 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,33 человека, и средний размер семьи — 2,80 человека.

Возрастной состав округа: 21,50 % — моложе 18 лет, 7,90 % — от 18 до 24, 27,40 % — от 25 до 44, 27,60 % — от 45 до 64, и 27,60 % — от 65 и старше. Средний возраст жителя округа — 40 лет. На каждые 100 женщин приходится 94,60 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 95,00 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 23 958 USD, на семью — 29 784 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 23 513 USD против 16 219 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 13 320 USD. Около 14,30 % семей и 19,10 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 23,40 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 27,60 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

 Местные школы округа Клей, штат Теннесси  
 Бесплатные генеалогические ресурсы округа Клей, штат Теннесси  
 Торговая палата округа Клей, штат Теннесси  
 Округ Клей, штат Теннесси на страницах сайта www.dmoz.org

Округа Теннесси